Die Abkürzung GDZ steht für:

 das Göttinger Digitalisierungszentrum
 Gütesiegel Geprüfte Direktzustellung, siehe Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter

GDZ